Хоакин Себальос Мачадо (; родился 30 ноября 1996 года, Роча) — уругвайский футболист, нападающий «Монтевидео Сити Торке».

Биография 
Себальос начал профессиональную карьеру в клубе «Депортиво Мальдонадо». 22 марта 2014 года в матче против «Пласа Колония» он дебютировал в уругвайской Сегунде. 28 октября в поединке против «Торке» Хоакин забил свой первый гол за «Депортиво Мальдонадо». 

В начале 2017 года Себальос перешёл в «Спортиво Уракан». 15 апреля в матче против «Такуарембо» он дебютировал за новую команду. 6 мая в поединке против «Атенас» Хоакин забил свой первый гол за «Спортиво Уракан». 

В начале 2018 года Себальос перешёл в «Хувентуд Лас-Пьедрас». 3 марта в матче против «Депортиво Мальдонадо» он дебютировал за новый клуб. 24 марта в поединке против «Суд Америка» Хоакин забил свой первый гол за «Хувентуд». По итогам сезона Себальос стал лучшим бомбардиром команды и помог ей выйти в элиту. 16 февраля в матче против столичного «Феникса» он дебютировал в уругвайской Примере. 9 марта в поединке против «Дефенсор Спортинг» Хоакин сделал хет-трик. 6 апреля в матче против «Монтевидео Уондерерс» он сделал «покер». По итогам сезона Хоакин стал лучшим бомбардиром клуба.

В начале 2020 года Себальос подписал контракт с испанской «Жироной».

Примечания

Ссылки 
 Profile at World Football

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Депортиво Мальдонадо»
Игроки ФК «Хувентуд»
Игроки ФК «Спортиво Уракан»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Монтевидео Сити Торке»